Okręty US Navy o nazwie USS  "Nereus":

Pierwszy "Nereus" (1863) był parowcem będącym w służbie w czasie wojny secesyjnej w latach 1864-1865.
Drugi "Nereus" (AC-10) był węglowcem typu Proteus. Zaginął na morzu w pobliżu Trójkąta bermudzkiego w 1941.
Trzeci "Nereus" (AS-17) był tendrem okrętów podwodnych typu Fulton. Był w służbie w latach 1945-1971.

Nereus